Bhatt est un nom commun et un nom propre d'origine indienne.

Patronyme 

 Ajay Bhatt (1957-), ingénieur informaticien indo-américain, co-inventeur de l'USB.
 Alia Bhatt (1993-), actrice et chanteuse britannique d'origine indienne.
 Ela Bhatt (1933-2022), avocate et militante indienne.
 Hrishitaa Bhatt (1981-), actrice et mannequin indien.
 Mahesh Bhatt (1949-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur indien.
 Niddodi Ramachandra Bhatt (1920-2009), indianiste indien. 
 Pooja Bhatt (1972-), actrice, actrice de doublage, mannequin et réalisatrice indienne, fille de Mahesh Bhatt.
 Vikram Bhatt (1969-), réalisateur, producteur et scénariste indien.
 Vishwa Mohan Bhatt (1950 ou 1952 -), musicien indien inventeur de la mohan vînâ, une guitare hawaiienne adaptée à la musique indienne hindoustanie.

Nom commun 
 Un bhatt, dans le sikhisme, est un barde ou un troubadour.

Patronyme indien